Der Wahlkreis Wilhelmshaven ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtages. Er umfasst die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven.

Diese Einteilung hat der Wahlkreis seit 2008 inne. Zuvor umfasste der Wahlkreis nur einen Teil Wilhelmshavens, da einige Stadtteile dem Wahlkreis Jever zugeordnet waren.

Landtagswahl 2022 
Die Landtagswahl fand am 9. Oktober 2022 statt. Marten Gäde wurde mit 35,8 % direkt in den Landtag gewählt. Über die Landesliste zog zusätzlich Thorsten Moriße (AfD) in den niedersächsischen Landtag ein. Die Wahlbeteiligung betrug 51,4 %. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 69.

Landtagswahl 2017 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Wilhelmshaven 15 Parteien an. Davon hatten acht Parteien Direktkandidaten aufgestellt. Direkt gewählter Abgeordneter ist Holger Ansmann (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 69.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Hellwig, Stephan" | Stephan Hellwig
| 27,2
| 25,5
|-
| SPD
| data-sort-value="Ansmann, Holger" | Holger Ansmann
| 45,8		
| 43,3	
|-
| GRÜNE
| data-sort-value="Nyari, Wilma" | Wilma Nyari
| 6,0	
| 6,6
|-
| FDP
| data-sort-value="Ressel, Christian" | Christian Ressel
| 6,0
| 7,6	
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Wilms, Johann" | Johann Wilms
| 4,4	
| 5,4	
|-
| AfD
| data-sort-value="Moriße, Thorsten" | Thorsten Moriße
| 7,9
| 8,3
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Striess-Grubert,Udo" | Udo Striess-Grubert
| 1,5
| 1,0
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI
| data-sort-value="Sanchez Mengeler, Anja" | Anja Sanchez Mengeler
| 1,3
| 0,9
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,8
|-
| Piratenpartei || || ||0,2
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 54,1 % unter dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Wilhelmshaven elf Parteien an. Davon hatten fünf Parteien Direktkandidaten aufgestellt. Direkt gewählter Abgeordneter ist Holger Ansmann (SPD). Er löst den bisherigen, nicht mehr zur Wahl angetretenen Abgeordneten Uwe Biester von der CDU ab.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| data-sort-value="02" | SPD
| data-sort-value="Ansmann, Holger" | Holger Ansmann
| 40,0 		
| 34,8 	
|-
| data-sort-value="01" | CDU
| data-sort-value="Felbier, Jörn" | Jörn Felbier
| 38,8
| 34,5
|-
| data-sort-value="04" | GRÜNE
| data-sort-value="Sokolowski, Peter" | Peter Sokolowski
| 12,1 		
| 12,5
|-
| data-sort-value="03" | FDP
| data-sort-value="Bauermeister, Lutz" | Lutz Bauermeister
| 3,6
| 8,5		
|-
| data-sort-value="05" | DIE LINKE
| data-sort-value="Roos, Jasmin" | Jasmin Roos
| 5,5 		
| 4,7 		
|-
| data-sort-value="20" | PIRATEN
| -
| -
| 1,9
|-
| data-sort-value="12" | FREIE WÄHLER
| -
| -
| 1,3
|-
| data-sort-value="14" | NPD
| -
| -
| 1,1
|-
| data-sort-value="09" | DIE FREIHEIT Niedersachsen
| -
| -
| 0,4
|-
| data-sort-value="16" | PBC
| -
| -
| 0,1
|-
| data-sort-value="06" | Bündnis 21/RRP
| -
| -
| 0,0
|}

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Wilhelmshaven sieben Kandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter war Uwe Biester (CDU).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Biester, Uwe" | Uwe Biester
| 35,8
| 37,1
|-
| SPD
| data-sort-value="Schmidt, Norbert" | Norbert Schmidt
| 31,4
| 29,2
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Nowak, Anette " | Anette Nowak
| 10,6
| 11,3
|-
| FDP
| data-sort-value="Bauermeister, Susanne " | Susanne Bauermeister
| 7,4
| 8,1
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Biehl, Werner" | Werner Biehl
| 8,6
| 7,7
|-
| NPD
| data-sort-value="Ahlrichs, Nico " | Nico Ahlrichs
| 2,0
| 2,1
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
| data-sort-value="Walpurgis, Frank Uwe " | Frank Uwe Walpurgis
| 4,0
| 2,0
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,5
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,5
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,4
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,3
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,3
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|-
| Demokratische Alternative
|
|
|
|-
| Republikaner
|
|
|
|}

Die Wahlbeteiligung lag bei 51,7 %.

Einzelnachweise 

Politik (Wilhelmshaven)